Freiburger Schule steht für:

 Freiburger Schule (Politikwissenschaft), Schule der deutschen Politikwissenschaft
 Freiburger Schule (Kameratechnik), Pionierleistung innovativer Kameraführung 
 Freiburger Schule der Nationalökonomie, siehe Ordoliberalismus
 Freiburger Schule, Forschungsrichtung der Mediävistik, siehe Gerd Tellenbach